Jascheroff ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin von Jascheroff (* 1986), deutscher Schauspieler
 Felix von Jascheroff (* 1982), deutscher Schauspieler, Sänger und Songwriter
 Juana-Maria von Jascheroff (* 1961), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Mario von Jascheroff (Mario Schneidenbach von Jascheroff) (* 1959), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher